ゆ en hiragana o ユ en katakana és un kana japonès que representa una mora. Es translitera yu i es pronuncia /ju͍/.

Escriptura 

Yu